Желтополосый лазающий полоз () — вид змей из семейства ужеобразных, обитающих в Юго-Восточной Азии.

Описание 
Общая длина колеблется от 130 до 180 см. Имеет стройное, высокое туловище, небольшую вытянутую голову. Большие глаза имеют золотисто-коричневую радужку. Брюшные кили хорошо развиты. Окраска передней трети тела коричнево-оливковая, задняя часть абсолютно чёрная с голубым отливом. На передней части туловища есть чёткий рисунок из чёрных или белых глазков, или больших чёрных пятен, которые часто располагаются парами. Кожа между щитками имеет светлые и тёмные участки, что придаёт окраске сетчатый рисунок. По бокам шеи тянутся широкие косые чёрные полосы. Более тонкие и короткие чёрные полоски располагаются позади глаз. Передняя часть брюха палево-жёлтая, а задняя темно-серая или чёрная.

Образ жизни 
Населяет опушки тропических лесов, и плантации, где змея может прятаться под кучами хвороста или опавшими листьями. Встречается на высоте до 900 м над уровнем моря. Достаточно скрытная змея, редко попадается на глаза. Активна на рассвете. Питается грызунами, но нередко в пищу попадают птицы, летучие мыши, лягушки и ящерицы.

Размножение 
Это яйцекладущая змея. Самка откладывает до 5 яиц.

Распространение 

Обитает в Таиланде, Мьянме, Вьетнаме, Малайзии, Сингапуре, Индонезии, на Андаманских и Никобарских островах.

Примечания

Литература 
 Schlegel, 1837 : Essai sur la physionomie des serpens, La Haye, J. Kips, J. HZ. et W. P. van Stockum, vol. 1.
 Hien,P. Grossmann,W. & Schäfer, C. 2001. Beitrag zur Kenntnis der landbewohnenden Reptilienfauna von Pulau Tioman, West-Malaysia. Sauria 23 (4): 11-28

Животные, описанные в 1837 году
Ужеобразные
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии